Placodontiformes — клада морських рептилій групи Завроптеригії (Sauropterygia), що включає плакодонтів і неплакодонтний рід Palatodonta. Клада була зведена у 2013 році з описом Palatodonta. Placodontiformes є найбільш базальною групою завроптерігій і сестринською групою до Eosauropterygia, яка включає в себе всіх інших завроптеригій.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Neenan et al. (2013):

Примітки 

Завроптеригії